

Patronyme 

 Adolf Thiel (1915-2001), ingénieur germano-américain ;
 Andreas Thiel (né en 1960), ancien handballeur allemand ;
 Bernard Auguste Thiel (1850-1901), prêtre catholique allemand, évêque du Costa Rica ;
 Gilbert Thiel (né en 1948), magistrat français ;
 Jean Thiel (né en 1961), homme politique belge ;
 Jon Thiel (né en 1975), joueur de rugby canadien ;
 Marie-Jo Thiel (née en 1957), médecin et philosophe française ;
 Peter Thiel (né en 1967), entrepreneur américain ;
 Walter Thiel (1910-1943), ingénieur chimiste allemand.

Toponyme 
 Thiel, l'ancien nom de Tiel, commune néerlandaise dans la province de Gueldre
 Thiel-sur-Acolin, commune française dans le département de l'Allier
 Chaîne Thiel, groupes de montagnes de la chaîne transantarctique
 Galerie Thiel, musée d'art situé au centre de Stockholm
 Communauté rurale de Thiel, communauté rurale du Sénégal

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain